Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres G et B.

Linguistique 
 Gb, est un digramme de l'alphabet latin.
 abréviation de Good bye en anglais.

Codes de pays

Afrique

Gabon, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,

Gambie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

Europe

Grande-Bretagne 

Actuellement, l’appellation « Grande-Bretagne » désigne l'île principale du territoire de l'État britannique du Royaume-Uni. Cette île est codée GB selon :
 la liste des codes ISO 3166-1 alpha-2
 la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques

Remarque : La Grande-Bretagne (figure 1) n'est pas la nation d'Angleterre (figure 2), ni l'État britannique du Royaume-Uni (figure 3), ni l'ancienne forme de la monarchie britannique, qu'est le Royaume de Grande-Bretagne (figure 4).

Entreprises 
Le sigle GB peut désigner plusieurs entreprises :
 Supermarchés GB, enseigne de supermarché belge.
 Gurbet Airlines (Turquie), selon la Liste des codes AITA des compagnies aériennes.
 La compagnie Gotthardbahn qui exploita le chemin de fer du Saint-Gothard.
 GB & Smith est un éditeur de logiciels.

Sciences 
En sciences GB peut être un sigle signifiant :
 gigabyte, capacité de mémoire de  bytes, (10 bytes).
 Giga-bases,  de bases d'ADN.
 globule(s) blanc(s), cellules produites dans la moelle osseuse et présentes dans le corps et jouant un rôle primordial dans le système immunitaire.

Sport 
En sport, GB peut signifier :
 Au baseball, les matchs de retard sont abrégés GB, du terme anglais  ou .

Autres 
 GB
 Game Boy, console de jeu vidéo portable de la firme Nintendo,
 abréviation de génie biologique, une des spécialités d'enseignement supérieur dispensée en IUT (Institut universitaire de technologie) en France,
 le Diplôme universitaire de technologie en génie biologique (ou DUT GB)
 ancien tramway Gland-Begnins en Suisse romande, aujourd'hui remplacé par une ligne d'autobus.

Code